Muthig ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Muthig (* 1965), deutsche Richterin am Oberlandesgericht München und am Bayerischen Verfassungsgerichtshof
 Julius Muthig (1908–1989), deutscher KZ-Arzt
 Jürgen Muthig (* 1961), deutscher Hochschullehrer
 Mathilde Muthig (1909–1996), deutsche NS-Ärztin des Euthanasie-Programms, siehe Mathilde Weber (Medizinerin)

Siehe auch:
 Mutig